Ви́ктор Васи́льевич Ильи́н:
 Ильин, Виктор Васильевич (1929—2018) — советский и российский литературовед.
 Ильин, Виктор Васильевич (род. 1952) — советский, российский философ, историк науки.